Флора Аргентины включает более 10 тысяч видов цветковых растений.

Обзорная информация 

Республика Аргентина является второй по площади страной на континенте Южная Америка (); характеризуется большим широтным охватом: от 21°50’ ю. ш. на севере до 55°30’ ю. ш. на юге, и от Атлантического океана на восток до горной цепи Анд на западе; имеет большое разнообразие различных типов почв и обладает разнообразной топографией, с равнинами на уровне моря до высоких вершин горной цепи Анд. Климат Аргентины также заметно различающийся — от влажного и субтропического на границах с Парагваем, Боливией и Бразилией, в умеренно-холодный на южном конце Патагонии.

Большая часть флоры Аргентины принадлежит субтропической сельве Амазонского региона, расположенной на севере страны. Регион Чакеньо — в свою очередь, самое протяжённое образование, с субтропическими лесами, у которых опадают листья, степи и саванны от Атлантического океана до Андского региона, и от границ с Боливией и Парагваем до севера провинции Чубут. На юге и западе Аргентины находится Андский Патагонский регион, который охватывает пустыни высокогорья Анд, Пуну и патагонские степи, и Субантарктический регион, который охватывает узкую полосу широколиственных и вечнозелёных лесов вдоль Патагонских Анд.

В этом списке представлено  покрытосеменных растений, встречающихся в Аргентине (из которых приблизительно 6896 видов относятся к двудольным, а остальные — к однодольным). Для каждого вида указаны провинции, в которых они встречаются.

Сокращения для провинций 
Список трёхбуквенных сокращений названий аргентинских провинций:

 DFE: Федеральная столица Буэнос-Айрес
 BNA: Буэнос-Айрес (провинция)
 CTM: Катамарка
 CHC: Чако
 CHB: Чубут
 CDB: Кордова
 CNT: Корриентес
 ERS: Энтре-Риос
 FMS: Формоса
 JJY: Жужуй
 LPP: Ла-Пампа
 LRJ: Ла-Риоха
 MDZ: Мендоса
 MSN: Мисьонес
 NQN: Неукен
 RNG: Рио-Негро
 SLT: Сальта
 SNJ: Сан-Хуан
 SNL: Сан-Луис
 SNC: Санта-Крус
 SNF: Санта-Фе
 SDE: Сантьяго-дель-Эстеро
 TDF: Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики
 TCM: Тукуман

Список видов

A 
 Aa achalensis: CDB, SLS
 Aa fiebrigii: CTM, JJY, SLT, TCM
 Aa hieronymi: CTM, CDB, JJY, SLS, TCM
 Aa paludosa: CTM, CDB, JJY, SJN
 Aa weddelliana: CTM, JJY, SLT, TCM
 Abatia angeliana: MSN
 Abatia stellata: CTM, JJY, SLT, TCM
 Abildgaardia ovata: CHC, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Abobra tenuifolia: BNA, CDB, CRT, ERS, SDE, STF SLS
 Abrotanella diemii: NQN
 Abrotanella emarginata: SNC, TRF
 Abrotanella trichoachaenia: NQN, RNG
 Abrotanella trilobata: TRF
 Abutilon affine: CRT, MSN
 Abutilon amoenum: MSN
 Abutilon cyclonervosum: SLT
 Abutilon grandifolium: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LRJ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Abutilon herzogianum: SLT
 Abutilon jujuyense: JJY, SLT, TCM
 Abutilon malachroides: MSN
 Abutilon niveum: JJY, SLT, TCM
 Abutilon pauciflorum: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Abutilon pictum: CRT, ERS, MSN
 Abutilon ramiflorum: CHC, FMS, MSN, SLT
 Abutilon terminale: BNA, CDB, CRT, ERS, LPM, MSN, STF, SLS
 Abutilon thyrsodendron: JJY, SLT
 Abutilon umbelliflorum: CRT, MSN, SLT, TCM
 Acacia albicorticata: JJY, SLT, TCM
 Acacia aroma: CTM, CHC, CDB, CRT, FMS, JJY, LRJ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Acacia atramentaria: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MDZ, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Acacia boliviana: JJY, SLT
 Acacia bonariensis: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, STF, SJN, TCM
 Acacia caven var. caven: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Acacia caven var. dehiscens: CTM, CDB, LPM, SLT, SLS
 Acacia caven var. macrocarpa: CTM, JJY, SLT, TCM
 Acacia caven var. microcarpa: CHC, FMS
 Acacia caven var. sphaerocarpa: CHC, CRT, ERS, STF
 Acacia caven var. stenocarpa: CHC, ERS, FMS, MSN, STF
 Acacia curvifructa: CHC, FMS, SLT, SDE
 Acacia etilis: JJY, SLT
 Acacia farnesiana: CHC, CDB, FMS, MSN
 Acacia furcatispina: BNA, CTM, CDB, FMS, LRJ, MDZ, MSN, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Acacia longifolia: BNA
 Acacia martii: FMS
 Acacia melanoxylon: BNA
 Acacia monacantha f. monacantha: CHC, CRT, FMS, STF
 Acacia monacantha f. schulziana: CHC
 Acacia nitidifolia: MSN
 Acacia parviceps: FMS, JJY, SLT, TCM
 Acacia polyphylla: MSN
 Acacia praecox: CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, SLT, SDE, STF, TCM
 Acacia recurva: CRT, JJY, MSN
 Acacia tucumanensis: CTM, CRT, JJY, MSN, SLT, TCM
 Acacia velutina var. monadena: MSN
 Acacia visco: BNA, CTM, CDB, ERS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, MSN, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Acaena alpina: MDZ, NQN
 Acaena antarctica: NQN, RNG, SNC, TRF
 Acaena argentea: CHB, NQN, RNG
 Acaena caespitosa: CHB, MDZ, NQN, SNC
 Acaena confertissima: CHB, SNC
 Acaena eupatoria: MSN
 Acaena integerrima: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Acaena leptacantha
 Acaena lucida: SNC, TRF
 Acaena macrocephala: MDZ, NQN, RNG
 Acaena magellanica: CTM, CHB, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SLT, SNC, SJN, TRF
 Acaena myriophylla: BNA, CTM, CDB, ERS, LPM, MDZ, RNG, STF, SLS, TCM
 Acaena ovalifolia: BNA, CTM, CHB, JJY, NQN, RNG, SLT, SNC, TRF, TCM
 Acaena patagonica: SNC, TRF
 Acaena pinnatifida: CTM, CHB, CDB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, TRF
 Acaena platyacantha: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, TRF
 Acaena poeppigiana: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, TRF
 Acaena pumila: TRF
 Acaena sericea: CHB, MDZ, SNC, SJN, TRF
 Acaena splendens: MDZ
 Acaena stricta: CTM, JJY, LRJ, SLT, TCM
 Acaena tenera: TRF
 Acalypha amblyodonta: JJY, MSN, SLT
 Acalypha boliviensis: CTM, CDB, JJY, SDE, TCM
 Acalypha brasiliensis: JJY, MSN
 Acalypha communis: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LPM, MSN, SLT, STF, TCM
 Acalypha friesii: JJY
 Acalypha gracilis: BNA, CRT, ERS, MSN, SLT, TCM
 Acalypha hassleriana: MSN
 Acalypha lycioides: CTM, JJY, LRJ, SLT, SDE, TCM
 Acalypha multicaulis: BNA, CDB, CRT, ERS, JJY, MSN, SLT
 Acalypha nitschkeana: MSN
 Acalypha plicata: CTM, JJY, SLT, TCM
 Acalypha poiretii: CTM, CHC, CDB, JJY, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Acalypha schreiteri: JJY, TCM
 Acalypha villosa
 Acanthocalycium ferrarii: TCM
 Acanthocalycium glaucum: CTM, LRJ
 Acanthocalycium klimpelianum: CTM, CDB, SDE
 Acanthocalycium spiniflorum: CDB, SLS
 Acanthocalycium thionanthum: SLT, TCM
 Acanthocladus albicans: CHC, CRT, FMS, MSN
 Acantholippia deserticola: CTM, JJY, SLT, SJN
 Acantholippia riojana: LRJ, SJN
 Acantholippia salsoloides: CTM, JJY, LRJ, SLT
 Acantholippia seriphioides: BNA, CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, SLS
 Acantholippia trifida: LRJ, SJN
 Acanthospermum australe: BNA, CDB, CRT, ERS, MSN, STF, SLS
 Acanthospermum hispidum: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, DFE, ERS, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Acanthostachys strobilacea: MSN
 Acanthosyris falcata: CHC, CDB, CRT, FMS, JJY, SLT, STF, TCM
 Acanthosyris spinescens: BNA, CHC, CRT, ERS, MSN, STF
 Acaulimalva nubigena: CTM, JJY, SLT, TCM
 Acer negundo: BNA, LPM
 Acer pseudo-platanus: NQN, RNG
 Achatocarpus balansae: MSN
 Achatocarpus praecox f. obovatus: CHC, FMS, MSN, SLT, STF, TCM
 Achatocarpus praecox f. spinolosus: JJY, MSN, TCM
 Achatocarpus praecox var. bicornutus: CRT, ERS, FMS, MSN, SLT
 Achatocarpus praecox var. praecox: CHC, FMS, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Achillea millefolium: BNA, CHB, CDB, LPM, LRJ, NQN, RNG, SLT, SNC, STF, TRF, TCM
 Achyrocline alata: BNA, CTM, CDB, CRT, ERS, JJY, LRJ, MSN, SLT, SLS, TCM
 Achyrocline brittoniana: CRT, JJY, SLT, TCM
 Achyrocline flaccida: CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LRJ, MSN, SLT, SJN, TCM
 Achyrocline hyperchlora
 Achyrocline rupestris: CTM, CDB, JJY, SLT, TCM
 Achyrocline satureioides: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, JJY, LPM, MSN, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Achyrocline tomentosa: CTM, CDB, CRT, JJY, LRJ, MDZ, MSN, SLT, SJN, TCM
 Achyrocline venosa: CDB, JJY, TCM
 Aciachne acicularis: CTM
 Acianthera aphthosa: MSN
 Acianthera aurantio-lateritia: JJY, MSN, SLT
 Acianthera boliviana: SLT
 Acianthera crinita: JJY
 Acianthera klotzcheana: MSN
 Acianthera luteola: MSN
 Acianthera macuconensis: MSN
 Acianthera pubescens: MSN
 Acianthera recurva: CHC, CRT, FMS, MSN
 Acianthera saundersiana: MSN
 Acianthera sonderana: MSN
 Acicarpha procumbens: BNA, CRT, ERS
 Acicarpha tribuloides: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, RNG, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Acisanthera alsinaefolia var. alsinaefolia: CRT
 Acisanthera paraguayensis: CRT, MSN
 Acmella alpestris: CTM, CHC, FMS, JJY, SLT, SDE, TCM
 Acmella bellidioides: BNA, CHC, CRT, ERS, MSN, SDE, STF
 Acmella ciliata: CHC, JJY
 Acmella decumbens var. affinis: BNA, CTM, CDB, JJY, LPM, LRJ, RNG, SDE, SLS, TCM
 Acmella decumbens var. decumbens: BNA, CDB, CRT, ERS, MSN
 Acmella glaberrima: CHC, CRT, FMS, SDE, STF
 Acmella grisea: CRT, MSN, STF
 Acmella leptophylla: MSN
 Acmella oppositifolia: JJY, SLT
 Acmella psilocarpa: ERS
 Acmella pusilla: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, SDE, STF
 Acmella serratifolia: CRT, MSN
 Acosmium subelegans: MSN
 Acroceras excavatum: MSN
 Acroceras zizanioides: CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, SLT, STF
 Acrocomia aculeata: CRT, FMS, MSN, SLT
 Acroptilon repens: BNA, CHC, LPM, RNG, SNC
 Acrostichum danaeifolium: CHC, FMS
 Actinostemon concepcionis: CRT
 Actinostemon concolor: MSN
 Adelia spinosa: FMS, MSN
 Adenaria floribunda: JJY, MSN, SLT
 Adenocalymma marginatum var. marginatum: CRT, ERS, MSN
 Adenocalymma paulistarum: MSN
 Adenocalymma scansile: MSN
 Adenocaulon chilense: CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Adenostemma brasilianum: BNA, ERS, JJY, MSN, SLT, TCM
 Adenostemma verbesina: MSN
 Adesmia aconcaguensis: LRJ, MDZ, SJN
 Adesmia acuta: MDZ, NQN
 Adesmia adrianii: NQN, RNG
 Adesmia aegiceras: LRJ, MDZ, SJN
 Adesmia ameghinoi: CHB, NQN, SNC
 Adesmia aphanantha: CHB, RNG, SNC
 Adesmia arenicola: JJY
 Adesmia aspera: MDZ, NQN
 Adesmia aueri RNG, SNC
 Adesmia aurantiaca: SNC
 Adesmia bicolor: BNA, CDB, CRT, DFE, ERS, MSN, RNG, STF, SLS, TCM
 Adesmia boelckeana: NQN
 Adesmia bonariensis: BNA
 Adesmia boronioides: CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Adesmia burkartii: SNC
 Adesmia candida var. cabrerae: CHB, NQN, RNG
 Adesmia candida var. candida: BNA, CHB, NQN, RNG, SNC
 Adesmia capitellata: LRJ, MDZ, NQN, SJN
 Adesmia coluteoides: MDZ
 Adesmia cordobensis var. appendiculata: SLS
 Adesmia cordobensis var. cordobensis: CTM, CDB, SLT
 Adesmia coronilloides: MDZ
 Adesmia corymbosa var. corymbosa: BNA, CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Adesmia corymbosa var. sinepenna: SNC
 Adesmia crassicaulis: CTM, LRJ, SJN
 Adesmia cytisoides: CTM, JJY, LRJ, SLT, SJN, TCM
 Adesmia digitata: MDZ, SJN
 Adesmia echinus: CTM, LRJ, MDZ, SJN
 Adesmia emarginata: NQN
 Adesmia erinacea: CTM, JJY, LRJ, SLT
 Adesmia exilis: MDZ
 Adesmia filipes: BNA, CTM, CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Adesmia friesii: JJY, SLT
 Adesmia glandulifolia: MDZ, NQN
 Adesmia globosa: ERS, MSN
 Adesmia glomerula var. australior: MDZ, NQN, RNG
 Adesmia glomerula var. glomerula: MDZ, NQN, RNG, SJN
 Adesmia gracilis: CHB, NQN, SNC
 Adesmia graminidea: CHB, RNG, SNC
 Adesmia grandiflora: LPM, MDZ, SJN
 Adesmia guttulifera: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Adesmia hemisphaerica: MDZ
 Adesmia horrida: CTM, JJY, LRJ, MDZ, SLT, SJN, TCM
 Adesmia hunzikeri: CTM, LRJ, SJN
 Adesmia incana var. grisea: BNA, CDB, CRT, ERS, LPM, RNG, STF
 Adesmia incana var. incana: BNA, CTM, CDB, ERS, LPM, MSN, SLT, SLS
 Adesmia inflexa: CTM, JJY, LRJ, SLT, TCM
 Adesmia jilesiana : SJN
 Adesmia karraikensis: SNC
 Adesmia lanata: CHB, NQN, RNG, SNC
 Adesmia latifolia: BNA, CRT, ERS
 Adesmia leptobotrys: LPM, MDZ, NQN, RNG
 Adesmia lihuelensis: LPM
 Adesmia longipes: MDZ, NQN, RNG
 Adesmia lotoides: CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Adesmia macrostachya: CTM, CHC, CDB, ERS, MSN, STF, SLS
 Adesmia mendozana: MDZ
 Adesmia minor var. caespitosa: CTM, SLT, SJN
 Adesmia minor var. minor: MDZ
 Adesmia minor var. riojana: CTM, LRJ
 Adesmia miraflorensis: JJY
 Adesmia muricata var. affinis: BNA
 Adesmia muricata var. dentata: BNA, CTM, CHC, CDB, ERS, JJY, LPM, LRJ, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Adesmia muricata var. gilliesii: BNA, CDB, LPM, MDZ, RNG, STF, SLS
 Adesmia muricata var. muricata: BNA, CHB, CDB, ERS, LPM, RNG, STF, TCM
 Adesmia muricata var. rionegrensis RNG
 Adesmia nanolignea: CTM, LRJ, SJN
 Adesmia neglecta: CHB
 Adesmia neuquenensis: NQN
 Adesmia obcordata: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Adesmia obovata: MDZ, NQN, RNG
 Adesmia occulta: CTM, JJY, LRJ, MDZ, SLT, TCM
 Adesmia pampeana: BNA
 Adesmia papposa var. papposa: NQN
 Adesmia papposa var. radicifolia: NQN
 Adesmia parvifolia: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Adesmia patagonica: CHB, LPM, NQN, RNG, SNC
 Adesmia pentaphylla: MDZ
 Adesmia pinifolia: MDZ, NQN, SJN
 Adesmia pseudogrisea: BNA
 Adesmia pseudoincana: CTM, LRJ
 Adesmia pumahuasiana: JJY
 Adesmia pumila: SNC, TRF
 Adesmia punctata var. hilariana: BNA, CDB, CRT, ERS, STF
 Adesmia punctata var. punctata: BNA, CDB, CRT, ERS, MSN, STF
 Adesmia quadripinnata: CHB, MDZ, NQN
 Adesmia ragonesei: NQN
 Adesmia rahmeri: CTM, SLT
 Adesmia renjifoana: MDZ
 Adesmia retrofracta: CDB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SJN, SLS
 Adesmia retusa: CHB, NQN, RNG
 Adesmia ruiz-lealii: SNC
 Adesmia salamancensis: CHB
 Adesmia salicornioides: SNC, TRF
 Adesmia sandwithii: NQN
 Adesmia sanjuanensis : SJN
 Adesmia schickendanzii: CTM, JJY, SLT, TCM
 Adesmia schneideri: CHB, MDZ, NQN, SNC
 Adesmia securigerifolia: ERS
 Adesmia serrana: CHB, RNG
 Adesmia silvestrii: SNC
 Adesmia smithiae: BNA, CHB, MDZ, RNG, SNC
 Adesmia spinosissima: JJY, SLT
 Adesmia spuma: CTM, LRJ, SJN
 Adesmia stenocaulon: MDZ, SJN
 Adesmia subterranea: LRJ, MDZ, SJN
 Adesmia suffocata: SNC
 Adesmia tehuelcha: CHB, SNC
 Adesmia trifoliolata var. epunctata: MDZ, NQN, RNG
 Adesmia trifoliolata var. trifoliolata: MDZ, NQN, RNG
 Adesmia trijuga: CTM, CHB, JJY, LPM, LRJ, MDZ, NQN, SLT, SNC, SJN, SLS, TCM
 Adesmia tunuianica: MDZ
 Adesmia uspallatensis: CTM, LRJ, MDZ, SJN
 Adesmia villosa: CHB, NQN, RNG, SNC
 Adesmia volckmannii: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Adiantopsis chlorophylla: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Adiantopsis radiata: CHC, CRT, FMS, MSN
 Adiantum chilense var. chilense: BNA, CTM, CHB, CDB, LPM, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, SLS, TRF
 Adiantum chilense var. scabrum: NQN

 Adiantum chilense var. sulphureum: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Adiantum deflectens: SLT
 Adiantum digitatum: JJY, SLT, TCM
 Adiantum filiforme: MSN
 Adiantum latifolium: FMS, MSN
 Adiantum lorentzii: CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SLS, TCM
 Adiantum macrophyllum: MSN
 Adiantum orbignyanum: CTM, CDB, JJY, SLT, TCM
 Adiantum pectinatum: JJY, SLT
 Adiantum pseudotinctum: CHC, CRT, MSN, SLT
 Adiantum raddianum: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, JJY, LRJ, MSN, SLT, STF, SLS, TCM
 Adiantum serrato-dentatum: CRT
 Adiantum tetraphyllum: MSN
 Adiantum thalictroides f. bottini: BNA, CDB, LPM, MDZ, TCM
 Adiantum thalictroides var. hirsutum: CTM, CDB, JJY, LRJ, SLT, SJN, TCM
 Adiantum thalictroides var. thalictroides: BNA, CTM, CDB, JJY, LPM, MDZ, MSN, SLT, SJN, SLS, TCM
 Aechmea bromeliifolia: CRT, MSN
 Aechmea calyculata var. calyculata: MSN
 Aechmea distichantha f. distichantha: CHC, CRT, FMS, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Aechmea distichantha var. schlumbergeri: CHC, CRT, FMS, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Aechmea recurvata var. recurvata: CRT, MSN
 Aegiphila brachiata: CRT, MSN
 Aegiphila mediterranea: MSN
 Aegiphila saltensis: SLT
 Aegopogon bryophilus: JJY, SLT, TCM
 Aeschynomene americana: CHC, CRT, ERS, FMS, JJY, STF
 Aeschynomene denticulata: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, SLT, STF, TCM
 Aeschynomene evenia: JJY, SLT, TCM
 Aeschynomene falcata var. falcata: CHC, CRT, FMS, MSN
 Aeschynomene histrix var. incana: CDB, CRT, ERS, MSN
 Aeschynomene histrix var. multijuga: MSN
 Aeschynomene lorentziana: CRT, ERS, MSN
 Aeschynomene montevidensis: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Aeschynomene parviflora: FMS
 Aeschynomene rudis: BNA, CHC, ERS, FMS, MSN, STF
 Aeschynomene sensitiva: BNA, CHC, CRT, ERS, MSN, STF
 Aeschynomene viscidula: FMS
 Aethionema saxatile: NQN, RNG
 Aextoxicon punctatum: CHB, RNG
 Agalinis communis: BNA, CDB, CRT, ERS, FMS, MSN, RNG, STF, SJN
 Agalinis fiebrigii: CTM, JJY, LRJ, MSN, SLT, TCM
 Agalinis genistifolia: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, STF, TCM
 Agapanthus umbellatus: BNA
 Agarista boliviensis: JJY, SLT
 Agarista paraguayensis: MSN
 Agave americana: CDB, LPM
 Agenium leptocladum: CRT, MSN
 Agenium villosum: CDB, CRT, ERS, MSN, STF
 Ageratum conyzoides: BNA, CHC, CRT, ERS, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Agonandra excelsa: CHC, CRT, FMS, JJY, MSN, SLT, TCM
 Agoseris coronopifolia: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Agrimonia parviflora: JJY, MSN, SLT, TCM
 Agrostemma githago: BNA, ERS, SJN, TRF
 Agrostis ambatoensis: CTM
 Agrostis brachyathera: TRF
 Agrostis breviculmis: CTM, CDB, SLT
 Agrostis capillaris: BNA, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Agrostis castellana: BNA, CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Agrostis gigantea: BNA, CTM, CHB, CRT, ERS, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC, STF, TCM
 Agrostis glabra var. glabra: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, TRF
 Agrostis glabra var. melanthes: CHB, NQN, RNG
 Agrostis idahoensis: CHB
 Agrostis imberbis: CHB, CDB, CRT, MDZ, NQN, RNG, SNC, SLS
 Agrostis inconspicua: CTM, CHB, JJY, LRJ, NQN, RNG, SNC, TRF, TCM
 Agrostis kuntzei: CTM, CHC, JJY, MDZ, NQN, SNC, SJN
 Agrostis lenis: TCM
 Agrostis leptotricha: CHB, NQN, RNG, SNC
 Agrostis magellanica: CHB, RNG, SNC, TRF
 Agrostis mertensii: CHB, NQN, SLT, SNC
 Agrostis meyenii: CTM, CHB, LRJ, MDZ, NQN, SNC, TRF, TCM
 Agrostis montevidensis f. montevidensis: BNA, CTM, CDB, CRT, ERS, JJY, LPM, LRJ, MSN, SLT, STF, SLS, TCM
 Agrostis montevidensis f. submutica: CTM, JJY, MSN, SLT
 Agrostis nebulosa: BNA
 Agrostis perennans: CTM, CHB, CRT, JJY, MDZ, NQN, RNG, SLT, SNC, TRF, TCM
 Agrostis philippiana: CHB, NQN, RNG, SNC
 Agrostis platensis: BNA, DFE
 Agrostis reuteri: BNA
 Agrostis scabra: NQN, RNG
 Agrostis serranoi: CHB, NQN, RNG, SNC
 Agrostis stolonifera var. palustris: BNA, NQN, RNG, SNC
 Agrostis stolonifera var. stolonifera: BNA, CHB, CDB, LPM, MDZ, NQN, RNG, TRF
 Agrostis tolucensis: CTM, JJY, SLT, TCM
 Agrostis uliginosa: CHC, NQN, RNG, SNC, TRF
 Agrostis vidalii: CHB, NQN, RNG
 Agrostis vinealis: CHB
 Ailanthus altissima: BNA, DFE, ERS, LPM, SLT, TCM
 Aira caryophyllea: BNA, CHB, CDB, NQN, RNG, SNC, TRF, TCM
 Aira elegantissima: BNA, TCM
 Aira praecox: SNC, TRF
 Albizia edwallii: MSN
 Albizia inundata: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, STF
 Albizia niopoides: CRT, MSN
 Alcea rosea : SJN
 Alchornea castaneifolia: FMS
 Alchornea glandulosa ssp. iricurana: MSN
 Alchornea sidifolia: MSN
 Alchornea triplinervia: MSN
 Alicia anisopetala: CRT, MSN
 Alisma plantago-aquatica: RNG
 Allagoptera campestris: CRT, MSN
 Allagoptera leucocalyx: MSN
 Allenrolfea patagonica: BNA, CTM, CHC, CDB, LPM, LRJ, MDZ, SLT, SDE, STF, SJN, SLS
 Allenrolfea vaginata: CTM, LPM, LRJ, MDZ, NQN, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Alliaria petiolata: NQN, RNG
 Allionia incarnata: CTM, CDB, JJY, LPM, LRJ, MDZ, NQN, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Allium ampeloprasum: BNA, CTM, ERS, LRJ
 Allium cepa: BNA, CRT, JJY, SLT
 Allium commutatum: BNA, CTM
 Allium porrum: BNA
 Allium schoenoprasum: TRF
 Allium triquetrum: BNA, LPM
 Allium vineale var. compactum: BNA
 Allophylus edulis: BNA, CTM, CHC, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, STF, TCM
 Allophylus guaraniticus: CRT, FMS, MSN
 Allophylus pauciflorus: FMS, JJY, SLT, TCM
 Alnus acuminata: CTM, JJY, SLT, TCM
 Alnus glutinosa: NQN, RNG
 Alopecurus aequalis: CHB, NQN, SNC, TRF
 Alopecurus bonariensis: BNA, CHB, DFE, ERS, LPM, STF
 Alopecurus geniculatus var. geniculatus: BNA, RNG, SNC, TRF
 Alopecurus geniculatus var. patagonicus: CHB, SNC, TRF
 Alopecurus hitchcockii: JJY
 Alopecurus magellanicus var. bracteatus: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Alopecurus magellanicus var. magellanicus: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Alopecurus myosuroides: BNA, DFE, RNG
 Alopecurus pratensis: BNA, NQN, RNG, TRF
 Aloysia castellanosii: LRJ, SLT, SJN, TCM
 Aloysia catamarcensis: CTM, LRJ, SLT
 Aloysia chamaedryfolia: MSN
 Aloysia citriodora: CTM, JJY, LRJ, SLT
 Aloysia crenata: CRT
 Aloysia fiebrigii: JJY, SLT
 Aloysia gratissima var. angustifolia: BNA, CDB, CRT, ERS, SDE, STF
 Aloysia gratissima var. chacoensis: CTM, CHC, CDB, FMS, SLT, SDE, STF

 Aloysia gratissima var. gratissima: BNA, CTM, CDB, CRT, ERS, JJY, LPM, MDZ, MSN, SLT, STF, SJN, SLS, TCM
 Aloysia gratissima var. schulziana: CTM, CHC, CDB, JJY, LRJ, SLT, SDE, TCM
 Aloysia gratissima var. sellowii: CRT, MSN
 Aloysia polystachya: CTM, CDB, CRT, LRJ, SLT, SDE, SJN, SLS
 Aloysia pulchra: CRT, MSN
 Aloysia scorodonioides var. mathewsii: JJY, SLT, TCM
 Aloysia scorodonioides var. scorodonioides: CTM, JJY, SLT, SDE, TCM
 Aloysia virgata var. platyphylla: CHC, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, TCM
 Aloysia virgata var. virgata: MSN
 Alsophila odonelliana: SLT
 Alsophila setosa: MSN
 Alstroemeria andina var. venustula : SJN
 Alstroemeria apertiflora: MSN
 Alstroemeria aurea: CHB, NQN, RNG
 Alstroemeria bakeri: CTM
 Alstroemeria isabellana: CRT, MSN
 Alstroemeria patagonica: CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Alstroemeria presliana ssp. presliana: NQN
 Alstroemeria pseudospathulata: MDZ, NQN, RNG
 Alstroemeria psittacina: BNA, CTM, CDB, CRT, DFE, ERS, LPM, MSN, SLT, STF, TCM
 Alstroemeria pygmaea: CTM, JJY, SLT, TCM
 Alternanthera adscendens: MSN
 Alternanthera albida: CTM, CHC, CDB, JJY, SLT, SDE, SLS, TCM
 Alternanthera altacruzensis: JJY
 Alternanthera aquatica: CHC
 Alternanthera brasiliana var. villosa: MSN
 Alternanthera cana : SJN
 Alternanthera caracasana: BNA, JJY, SLT, STF
 Alternanthera cinerella: CTM, SLT, TCM
 Alternanthera collina: SDE
 Alternanthera ficoidea: MSN
 Alternanthera hirtula var. hirtula: CRT, MSN
 Alternanthera kurtzii ssp. kurtzii: BNA, CTM, CHC, CRT, ERS, FMS, JJY, SLT, STF, TCM
 Alternanthera lanceolata: JJY, SLT
 Alternanthera malmeana var. malmeana: MSN
 Alternanthera meyeriana: JJY, SLT, TCM
 Alternanthera micrantha: MSN
 Alternanthera microphylla var. maior: JJY
 Alternanthera microphylla var. microphylla: JJY
 Alternanthera nodifera: CTM, CDB, LRJ, MDZ, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Alternanthera paronychioides f. aberrans: BNA, CRT, ERS, MSN
 Alternanthera paronychioides ssp. chacoënsis: BNA, CTM, CHC, CRT, DFE, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, STF, TCM
 Alternanthera paronychioides ssp. paronychioides: BNA, CHC, CRT, ERS, STF
 Alternanthera paronychioides ssp. pilosa: BNA, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Alternanthera philoxeroides f. angustifolia: CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Alternanthera philoxeroides f. philoxeroides: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, JJY, SLT, SDE, STF, SJN, TCM
 Alternanthera puberula: CRT, MSN
 Alternanthera pumila: CDB
 Alternanthera pungens: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LRJ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Alternanthera reineckii: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, SLT, STF
 Alternanthera rufa: MSN
 Alternanthera scandens: JJY, SLT
 Alternanthera suessenguthii: CDB, RNG, SLS
 Alvaradoa subovata: JJY, SLT, TCM
 Alyssum alyssoides: BNA, CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Amaranthus albus: BNA, CDB, LPM, RNG
 Amaranthus asplundii var. asplundii: JJY, SJN
 Amaranthus asplundii var. australis: JJY, SLT, TCM
 Amaranthus blitoides: LPM, RNG, TCM
 Amaranthus blitum: BNA, CHC, CRT, FMS, SLT, STF, TCM
 Amaranthus bouchonii: NQN
 Amaranthus cardenasianus: SLT
 Amaranthus celosioides: BNA, SLT
 Amaranthus crispus: BNA, LPM, MDZ, RNG, SLS
 Amaranthus deflexus: BNA, CHB, CDB, ERS, LPM, MDZ, NQN, RNG, SJN
 Amaranthus dubius: DFE
 Amaranthus hunzikeri: CTM, JJY
 Amaranthus hybridus ssp. cruentus: MSN
 Amaranthus hybridus ssp. hybridus: BNA, CTM, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LRJ, MDZ, MSN, NQN, SLT, SDE, STF, SJN, TCM
 Amaranthus kloosianus: JJY, LRJ, SLT
 Amaranthus lividus: BNA, CRT, ERS
 Amaranthus mantegazzianus: TCM
 Amaranthus muricatus: BNA, CHC, CDB, CRT, FMS, JJY, LRJ, MDZ, SLT, STF, SJN, SLS, TCM
 Amaranthus persimilis: CTM, MDZ, SJN
 Amaranthus peruvianus: CTM, JJY, SLT, TCM
 Amaranthus powellii: SLT, SJN
 Amaranthus retroflexus: CHB, CDB, LPM, STF
 Amaranthus rosengurttii: ERS
 Amaranthus spinosus: CHC, CRT, JJY, LPM, MSN, SLT
 Amaranthus standleyanus: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, RNG, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Amaranthus viridis: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, JJY, LRJ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN
 Amaranthus vulgatissimus: BNA, CTM, CHB, CDB, JJY, MDZ, STF, SJN
 Amblyopetalum coccineum: BNA, CTM, CHC, CDB, ERS, JJY, LRJ, SLT, SLS, TCM
 Ambrosia elatior: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LRJ, MDZ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN
 Ambrosia scabra: BNA
 Ambrosia tenuifolia: BNA, CHC, CHB, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, NQN, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Amburana cearensis: JJY, SLT
 Ameghinoa patagonica: CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Amelichloa ambigua: BNA, CHB, CDB, ERS, LPM, NQN, RNG, SNC, SLS
 Amelichloa brachychaeta: BNA, CTM, CDB, DFE, ERS, LPM, MDZ, RNG, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Amelichloa brevipes: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Amelichloa caudata: BNA, JJY, LPM, MDZ, RNG, STF
 Amicia andicola: JJY, SLT, TCM
 Amicia fimbriata: JJY, SLT
 Amicia medicaginea: CTM, JJY, TCM
 Ammannia auriculata: CHC, CRT, ERS, FMS, SLT, STF
 Ammannia coccinea: ERS
 Ammannia latifolia: CRT, JJY, SLT
 Ammannia robusta: BNA
 Ammi majus: BNA, CHC, CHB, ERS, FMS, LPM, NQN, RNG, SLT, SDE, STF, SJN
 Ammi visnaga: BNA, CDB, ERS, LPM, MDZ, SLT, SDE, STF, SJN
 Ammophila arenaria: BNA, SNC, TRF
 Ammoselinum rosengurtii: CRT, ERS
 Amomyrtella güili: SLT, TCM
 Amomyrtus luma: CHB, NQN, RNG
 Amorimia exotropica: MSN
 Amorpha fruticosa: BNA, ERS, STF, TCM
 Amphibromus quadridentulus: ERS, MSN
 Amphibromus scabrivalvis var. indigestus: NQN
 Amphibromus scabrivalvis var. scabrivalvis: BNA, CDB, ERS, LPM, NQN, STF
 Amphilophium crucigerum: CRT, JJY, MSN, SLT, TCM
 Amphilophium cynanchoides: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LRJ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Amphilophium paniculatum: CHC, CRT, JJY, MSN, SLT, TCM
 Amphilophium pannosum: JJY, SLT
 Amphilophium sandwithii: JJY, SLT
 Amphiscirpus nevadensis: CTM, CHB, JJY, NQN, RNG, SLT, SNC, TRF
 Amsinckia calycina: BNA, CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Amsinckia tessellata: CHB, MDZ, NQN
 Anacampseros kurtzii: CTM, JJY, LRJ, SLT
 Anacampseros vulcanensis: JJY, SLT
 Anadenanthera colubrina var. cebil: CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, TCM
 Anagallis alternifolia var. alternifolia: MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Anagallis alternifolia var. repens: CTM, CHB, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, TRF, TCM
 Anagallis arvensis: BNA, CHB, CDB, CRT, DFE, ERS, JJY, LPM, MDZ, MSN, RNG, SLT, SNC, STF, SJN, SLS, TCM
 Anagallis filiformis: MSN
 Anagallis pumila: CDB, CRT, MSN
 Ananas bracteatus var. bracteatus: CRT, MSN
 Anarthrophyllum burkartii: NQN
 Anarthrophyllum capitatum: NQN
 Anarthrophyllum catamarcense: CTM
 Anarthrophyllum desideratum var. desideratum: CHB, SNC
 Anarthrophyllum desideratum var. morenonis: CHB, SNC
 Anarthrophyllum desideratum var. mustersii: CHB, SNC
 Anarthrophyllum elegans: MDZ, NQN
 Anarthrophyllum gayanum: MDZ, NQN, SJN
 Anarthrophyllum macrophyllum: MDZ, NQN
 Anarthrophyllum ornithopodum: CHB, NQN
 Anarthrophyllum patagonicum: CHB
 Anarthrophyllum pedicellatum: CHB, LPM, MDZ
 Anarthrophyllum rigidum: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Anarthrophyllum strigulipetalum: CHB, NQN, RNG
 Anarthrophyllum subandinum: CHB, NQN, RNG
 Anathallis linearifolia: MSN
 Anathallis obovata: JJY, MSN, SLT
 Anatherostipa bomanii: JJY
 Anatherostipa brevis: JJY
 Anatherostipa henrardiana: JJY
 Anatherostipa mucronata: CTM, JJY, SLT, TCM
 Anatherostipa obtusa: JJY
 Anchietea pyrifolia: BNA, CRT, ERS, JJY, MSN, SLT
 Anchusa officinalis: BNA, LPM
 Andropogon bicornis: CHC, CRT, MSN
 Andropogon coloratus: CHC
 Andropogon exaratus: CRT, MSN
 Andropogon hypogynus: CRT, MSN
 Andropogon lateralis: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Andropogon leucostachyus: BNA, CRT, ERS, MSN
 Andropogon macrothrix: CRT, MSN
 Andropogon selloanus: CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, STF
 Andropogon ternatus: BNA, CDB, CRT, ERS, MSN
 Andropogon virgatus: CRT, ERS, MSN
 Androsace salasii: CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Androtrichum trigynum: BNA, ERS
 Anemia herzogii: JJY, SLT
 Anemia myriophylla: JJY, SLT
 Anemia phyllitidis var. phyllitidis: CTM, CHC, CRT, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Anemia phyllitidis var. tweedieana: BNA, CHC, CRT, MSN, SLT
 Anemia simplicior: CHC, CRT, FMS, MSN, STF
 Anemia tomentosa var. anthriscifolia: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, STF, TCM
 Anemia tomentosa var. australis: CTM, CDB, JJY, LRJ, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Anemia tomentosa var. tomentosa: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, MSN, RNG, SLT, SDE, SLS, TCM
 Anemia wettsteinii: MSN
 Anemone antucensis: NQN, RNG
 Anemone decapetala var. decapetala: BNA, CHB, CDB, ERS, MSN, NQN, RNG, SLS
 Anemone decapetala var. foliolosa: BNA, CTM, CHC, CHB, CDB, CRT, ERS, JJY, LPM, LRJ, MSN, RNG, SLT, STF, TCM
 Anemone multifida: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Anemopaegma flavum: CHC, CRT, FMS, STF
 Anethum graveolens: MSN
 Angelonia gardneri: CHC, CRT, FMS, MSN, STF
 Angelonia hassleriana: FMS, MSN
 Angelonia integerrima: CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Angelonia salicariifolia: CHC, CDB, CRT, FMS, MSN, STF
 Angelphytum apensis: JJY, MSN, SLT
 Angelphytum arnottii: CHC, CRT, ERS, FMS, MSN
 Angelphytum aspilioides: CTM, CHC, CDB, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, SLS, TCM
 Angelphytum grisebachii: CRT, ERS, FMS
 Angelphytum hatschbachii: MSN
 Angelphytum hieronymi: ERS
 Angelphytum oppositifolium: MSN
 Angelphytum tenuifolium: JJY, SLT
 Anisacanthus boliviensis: JJY, SLT
 Aniseia argentina: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Aniseia martinicensis var. ambigua: MSN
 Annona nutans: CHC, FMS, SLT
 Anoda cristata: BNA, CTM, CDB, ERS, JJY, LPM, MDZ, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Anoda hastata: JJY, LRJ, MDZ, SLT, TCM
 Anogramma chaerophylla: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, JJY, MSN, STF
 Anogramma lorentzii: CDB, ERS, JJY
 Anredera cordifolia: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, DFE, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Anredera krapovickasii: JJY, SLT
 Anredera tucumanensis: TCM
 Antennaria chilensis var. chilensis: CHB, MDZ, NQN, SNC
 Antennaria chilensis var. magellanica: CHB, MDZ, NQN, SNC, TRF
 Antennaria sleumeri: SLT
 Anthaenantia lanata: BNA, CTM, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, SDE, STF
 Anthaenantiopsis fiebrigii: JJY, SLT
 Anthaenantiopsis rojasiana: CRT, MSN
 Anthemis cotula: BNA, CTM, CHC, CHB, CDB, CRT, DFE, ERS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SLT, STF, SJN, SLS, TRF, TCM
 Anthericum argentinense: CTM, SLT, TCM
 Anthericum eccremorrhizum: SLT
 Anthericum glaucum: JJY
 Anthericum hickenianum: JJY, SLT, TCM
 Anthericum humboldtii: JJY, SLT, TCM
 Anthochloa lepidula: JJY, LRJ, SLT, TCM
 Anthoxanthum gunckelii: RNG
 Anthoxanthum juncifolium: CHB, NQN, RNG
 Anthoxanthum odoratum: BNA, NQN, RNG, TRF
 Anthoxanthum pusillum: SNC, TRF
 Anthoxanthum redolens: CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Anthoxanthum utriculatum: NQN
 Anthriscus caucalis: MDZ, NQN, RNG
 Anthurium paraguayense: CHC, CRT, FMS, SLT, TCM
 Antigonon leptopus: SLT
 Antigramma balansae: MSN
 Antigramma brasiliensis: MSN
 Antirrhinum majus: BNA, ERS
 Antirrhinum orontium: DFE, ERS, STF, TCM
 Apalanthe granatensis: CRT, MSN
 Apera interrupta: CHB, MDZ, NQN, RNG
 Aphanes arvensis: NQN, RNG
 Aphanes parodii: BNA, CHB, CDB, DFE, LPM, SNC, STF
 Aphelandra hieronymi: JJY, SLT
 Aphelandra lilacina: SLT
 Aphelandra longiflora: MSN
 Aphyllocladus decussatus: JUJ, SLT, TCM
 Aphyllocladus ephedroides: CTM, LRJ, SJN
 Aphyllocladus san-martinianus: MDZ, SJN
 Aphyllocladus spartioides: JJY, SLT
 Apinagia yguazuensis: MSN
 Apium commersonii: BNA, CHB, MDZ, SNC
 Apium graveolens: LPM, SJN, SLS
 Apium nodiflorum: BNA, NQN
 Apium panul:
 Apium prostratum: BNA, CHB, MDZ, SNC, TRF
 Apium sellowianum: BNA, CTM, CHC, CRT, ERS, FMS, LPM, LRJ, MDZ, STF, SJN
 Apoda prorepentia raduliglossa: MSN
 Apodanthera anatuyana: FMS, SDE
 Apodanthera hirtella: JJY, SLT
 Apodanthera laciniosa: MSN
 Apodanthera sagittifolia var. dissecta: BNA, CDB
 Apodanthera sagittifolia var. sagittifolia: CDB, LRJ, MDZ, SLS
 Apodanthera sagittifolia var. villosa: BNA, CDB, CRT, DFE, ERS, LPM, MSN, STF, SJN, SLS
 Apopyros corymbosus: CRT, MSN
 Aptenia cordifolia: BNA, MDZ, STF
 Apteria aphylla: MSN
 Apuleia leiocarpa: CRT, MSN
 Apurimacia dolichocarpa: CDB
 Aquilegia vulgaris: NQN, RNG
 Arabidopsis thaliana: SNC
 Arabis alpina: NQN, RNG
 Arachis burkartii: CRT, ERS, MSN
 Arachis correntina: CRT
 Arachis duranensis: JJY, SLT
 Arachis glabrata var. glabrata: CRT, MSN
 Arachis glabrata var. hagenbeckii: CRT
 Arachis monticola: JJY, SLT
 Arachis villosa: CRT, ERS
 Arachnitis uniflora: CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Aralia soratensis: CHC, CRT, FMS, JJY, MSN, SLT, TCM
 Aralia warmingiana: CHC, CRT, FMS, MSN, SLT, STF
 Araucaria angustifolia var. angustifolia: MSN
 Araucaria araucana: NQN, RNG
 Araujia angustifolia: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, SDE, STF
 Araujia megapotamica: CRT, ERS
 Araujia plumosa: CHC, CRT, FMS, JJY, SLT, TCM
 Araujia sericifera: BNA, CRT, ERS, MSN, STF
 Arctium minus: BNA, CHB, CDB, DFE, ERS, LPM, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SJN, SLS
 Arctotheca calendula: BNA
 Arctotis stoechadifolia: CDB, CRT, ERS
 Arenaria achalensis: CTM, CDB, SLT, TCM
 Arenaria bisulca: CTM, SLT, TCM
 Arenaria catamarcensis: CTM, JJY, LRJ, SLT, SJN
 Arenaria lanuginosa var. ensifolia: JJY, SLT, TCM
 Arenaria lanuginosa var. lanuginosa: CTM, CDB, JJY, LRJ, SLT, SDE, SJN, TCM
 Arenaria lanuginosa var. megalantha: JJY, SLT, SJN, TCM
 Arenaria pycnophylloides: LRJ, SLT
 Arenaria rivularis: JJY, SLT, SJN, TCM
 Arenaria serpens: CTM, CHB, CDB, JJY, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SLT, SNC, SJN, TRF, TCM
 Arenaria serpyllifolia: BNA, LPM, NQN, RNG, SNC, SLS
 Argemone hunnemannii: CDB, LPM, MDZ, SLS
 Argemone subfusiformis: BNA, CTM, CHC, CHB, CDB, CRT, DFE, ERS, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, MSN, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Argylia bustillosii: MDZ, NQN
 Argylia robusta: MDZ, NQN, RNG
 Argylia uspallatensis: CTM, JJY, LRJ, MDZ, SLT, SJN
 Argyranthemum frutescens: BNA
 Argyrochosma nivea var. flava: CTM, CDB, JJY, LRJ, SLT, SJN, TCM
 Argyrochosma nivea var. nivea: BNA, CTM, CDB, JJY, LPM, LRJ, MDZ, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Argyrochosma nivea var. tenera: BNA, CTM, CDB, JJY, LPM, LRJ, MDZ, SLT, SJN, SLS, TCM
 Aristida achalensis: CTM, CDB, JJY, LRJ, SLT, TCM
 Aristida adscensionis: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, DFE, ERS, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Aristida amplexifolia: JJY
 Aristida antoniana: JJY, SLT, TCM
 Aristida asplundii var. asplundii: JJY, SLT, TCM
 Aristida asplundii var. pauciflora: SLT
 Aristida circinalis: BNA, CTM, CDB, CRT, ERS, FMS, LPM, MDZ, MSN, SLT, STF, TCM
 Aristida condylifolia: ERS
 Aristida flabellata var. flabellata: CDB, SLS
 Aristida flabellata var. glabriflora: CDB
 Aristida friesii: SLT
 Aristida humboldtiana: TCM
 Aristida jubata: BNA, CHC, CRT, ERS, MSN, STF
 Aristida laevis: BNA, CHC, CDB, ERS, JJY, MSN, SLT, STF
 Aristida laxa var. longiramea: JJY, SLT
 Aristida macrophylla: MSN
 Aristida megapotamica var. megapotamica: CRT, MSN
 Aristida mendocina: BNA, CTM, CHC, CDB, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, RNG, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Aristida minutiflora var. glabriflora: CDB
 Aristida minutiflora var. minutiflora: CTM, CDB, LPM, MDZ, SDE
 Aristida multiramea: BNA, CDB, DFE, LPM, STF, SLS
 Aristida murina: BNA, CDB, DFE, ERS
 Aristida nicorae: JJY, SLT, TCM
 Aristida niederleinii: BNA, CDB, CRT, ERS, LPM, MSN, STF, SLS
 Aristida oligospira: FMS
 Aristida pallens var. geminata: BNA, CDB, LPM, SLS
 Aristida pallens var. pallens: BNA, CHB, CDB, CRT, ERS, LPM, MDZ, MSN, RNG, STF, SLS
 Aristida parodii: JJY, SLT, TCM
 Aristida pedroensis: JJY
 Aristida pubescens: JJY, SLT
 Aristida riparia: CDB, ERS, SDE
 Aristida sayapensis: SLS
 Aristida spegazzinii: BNA, CTM, CHB, CDB, CRT, ERS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, MSN, NQN, RNG, SLT, STF, SLS, TCM
 Aristida subulata: BNA, CTM, CDB, LPM, MDZ, RNG, SLS, TCM
 Aristida trachyantha: BNA, LPM, MDZ, RNG
 Aristida uruguayensis var. laevis: CDB, ERS, SDE
 Aristida uruguayensis var. uruguayensis: BNA, CDB, CRT, ERS, SDE
 Aristida valida
 Aristida venustula var. scabrifolia: CHC
 Aristida venustula var. venustula: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, MSN, STF, TCM
 Aristida venustula var. venustuloides: ERS
 Aristida vexativa: STF
 Aristida victoriana: SLT
 Aristolochia albertiana: MSN
 Aristolochia angustifolia: CRT, MSN
 Aristolochia argentina: CTM, CHC, CDB, JJY, LRJ, MSN, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Aristolochia brevifolia: ERS, MSN, STF
 Aristolochia burelae: SLT
 Aristolochia burkartii: MSN
 Aristolochia castellanosii: CRT, MSN
 Aristolochia ceresensis: CHC, FMS, SDE, STF
 Aristolochia curviflora: CRT
 Aristolochia elegans: CRT, ERS, JJY, MSN, STF
 Aristolochia esperanzae var. esperanzae: CHC, FMS, JJY, SLT
 Aristolochia esperanzae var. longilabra: JJY, SLT
 Aristolochia fimbriata: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Aristolochia gibertii var. gibertii: CHC, CRT, FMS
 Aristolochia lingua var. acuminata: CHC
 Aristolochia lingua var. lingua: CTM, CHC, CDB, JJY, SLT, TCM
 Aristolochia macroura: BNA, CHC, CRT, ERS, MSN, STF
 Aristolochia melanoglossa: SLT, TCM
 Aristolochia melastoma: MSN
 Aristolochia odoratissima: MSN
 Aristolochia oranensis: SLT
 Aristolochia prostrata: SLT
 Aristolochia schreiteri: SLT
 Aristolochia schulzii: CHC
 Aristolochia sessilifolia: CRT, MSN
 Aristolochia stuckertii: BNA, CDB, CRT, ERS, MSN, STF
 Aristolochia triangularis: BNA, CRT, ERS, MSN
 Aristolochia viperina: CHC, CRT, ERS, FMS
 Aristotelia chilensis: CTM, CHB, LPM, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SJN, SLS
 Arjona longifolia: CTM, CHB, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SJN
 Arjona patagonica: BNA, CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, TRF
 Arjona pusilla: CHB, MDZ, NQN, SNC, SJN, TRF
 Arjona tuberosa var. tandilensis: BNA, CHB, CDB, LPM, MDZ, NQN, RNG
 Arjona tuberosa var. tuberosa: CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Armeria maritima: CHB, CDB, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Arnica angustifolia: NQN
 Arrhenatherum elatius var. bulbosum: NQN, TRF
 Arrhenatherum elatius var. elatius: BNA, CHB, MDZ, NQN, RNG, STF, TRF
 Artemisia abrotanum: NQN, RNG, STF, TRF
 Artemisia absinthium: BNA, CHB, DFE, NQN, RNG, SNC, TRF
 Artemisia annua: BNA, CDB, DFE, ERS, LPM, NQN, SLT, STF, SJN, TCM
 Artemisia copa var. copa: CTM, JJY, SLT, SJN
 Artemisia douglasiana: LRJ, MDZ, SJN, SLS
 Artemisia echegarayi: LRJ, MDZ, SJN
 Artemisia magellanica: CHB, MDZ, NQN, SNC, TRF
 Artemisia mendozana var. mendozana: CTM, LRJ, MDZ, SJN
 Artemisia mendozana var. paramilloënsis: MDZ
 Artemisia verlotiorum: BNA, CHB, CDB, DFE, ERS, JJY, LPM, MDZ, RNG, SNC, STF, SJN, SLS
 Arthrosia hygrophila: MSN
 Arthrosia muscosa: MSN
 Arum italicum: BNA, LPM
 Arundinella berteroniana: FMS, SLT
 Arundinella hispida: CHC, CRT, ERS, MSN, TCM
 Arundo donax: BNA, CTM, CHC, CDB, DFE, ERS, FMS, LPM, LRJ, MDZ, MSN, SLT, STF
 Aschersoniodoxa cachensis: CTM, JJY, SLT, TCM
 Asclepias aequicornu: MSN
 Asclepias barjoniaefolia: JJY, SLT, TCM
 Asclepias boliviensis: CTM, CHC, FMS, JJY, SLT, SDE, TCM
 Asclepias candida: MSN
 Asclepias curassavica: BNA, CTM, CHC, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, STF, SJN, TCM
 Asclepias flava: CTM, JJY, LRJ, SLT, TCM
 Asclepias fruticosa: BNA, ERS, SJN
 Asclepias mellodora: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LPM, MSN, RNG, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Asclepias pilgeriana: SLT
 Ascolepis brasiliensis: CHC, CRT, ERS, MSN, STF
 Asparagus asparagoides: BNA, LPM
 Asparagus densiflorus: BNA, LPM, STF, TCM
 Asparagus officinalis var. altilis: BNA, CDB, DFE, ERS, LPM, LRJ, MDZ, RNG, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Asparagus scoparius: LPM
 Asparagus setaceus: BNA, DFE, LPM, STF
 Asperugo procumbens: SNC
 Asphodelus fistulosus: CDB, LPM
 Aspicarpa pulchella: CRT, MSN
 Aspicarpa salicifolia: CRT, MSN
 Aspicarpa schininii:
 Aspicarpa sericea: CHC, CDB, FMS, JJY, SLT, SDE, TCM
 Aspidogyne bidentifera: MSN
 Aspidogyne bruxellii: CRT, MSN
 Aspidogyne kuczynskii: CHC, CRT, MSN
 Aspidogyne lindleyana: MSN
 Aspidogyne malmei: MSN
 Aspidosperma australe: CRT, MSN
 Aspidosperma polyneuron: MSN
 Aspidosperma quebracho-blanco: CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, LRJ, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Aspidosperma triternatum: CHC, CRT, FMS, JJY, SLT, STF
 Aspilia aurantiaca var. aurantiaca: JJY, SLT, TCM
 Aspilia aurantiaca var. vulcanica: JJY
 Aspilia clausseniana: CRT
 Aspilia linearis: MSN
 Aspilia montevidensis var. montevidensis: CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Aspilia montevidensis var. setosa: CHC, CRT, ERS, FMS, MSN
 Aspilia pascalioides: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Aspilia silphioides: BNA, CHC, CRT, ERS, FMS, MSN, SDE, STF
 Asplenium abscissum: MSN, SLT
 Asplenium achalense: CDB, SLS, TCM
 Asplenium alatum: MSN
 Asplenium argentinum: CTM, CDB, JJY, MSN, SLT, SLS, TCM
 Asplenium auriculatum: MSN
 Asplenium auritum: CTM, JJY, MSN, SLT, TCM
 Asplenium castaneum: MDZ
 Asplenium claussenii: MSN, TCM
 Asplenium dareoides: BNA, CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Asplenium depauperatum: CTM, CHC, CDB, JJY, MSN, SLT, TCM
 Asplenium formosum: CDB, JJY, MSN, SLT, SLS, TCM
 Asplenium gastonis: MSN
 Asplenium gilliesii: BNA, CTM, CDB, JJY, LRJ, MDZ, SLT, SLS, TCM
 Asplenium inaequilaterale: JJY, MSN, SLT
 Asplenium laetum: MSN, SLT, TCM
 Asplenium lilloanum: CDB, JJY, TCM
 Asplenium lorentzii: CTM, CDB, JJY, SLT, TCM
 Asplenium monanthes: BNA, CTM, CDB, JJY, LRJ, MSN, SLT, SLS, TCM
 Asplenium mucronatum: MSN
 Asplenium oligophyllum: CRT
 Asplenium palmeri: CDB, LRJ, TCM
 Asplenium peruvianum: JJY, SLT
 Asplenium praemorsum: CTM, CDB, JJY, SLT, TCM
 Asplenium pulchellum: MSN
 Asplenium pumilum: JJY, SLT, TCM
 Asplenium radicans var. radicans: MSN
 Asplenium resiliens: BNA, CTM, CDB, JJY, LRJ, MDZ, SLT, SJN, SLS, TCM
 Asplenium scandicinum:
 Asplenium sellowianum: BNA, CDB, ERS, MSN
 Asplenium serra: JJY, MSN, SLT
 Asplenium serratum: MSN
 Asplenium squamosum: JJY, SLT, TCM
 Asplenium stuebelianum: FMS
 Asplenium trilobum: NQN, RNG
 Asplenium triphyllum: JJY, SNC, TCM
 Asplenium triquetrum: MSN
 Asplenium ulbrichtii: BNA, CDB, CRT, ERS, MSN
 Astelia pumila: TRF
 Asteranthera ovata: CHB, NQN, RNG
 Asteriscium argentinum: CHB, MDZ, NQN
 Asteriscium famatinense: LRJ, MDZ, SJN
 Asteriscium fimbriatum: LPM, NQN, RNG, SNC
 Asteriscium glaucum: LRJ, MDZ, SLT, SJN, SLS
 Asteriscium novarae: SLT
 Astraea lobata: CDB, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, SDE, TCM
 Astragalus ameghinoi: CHB, NQN, RNG, SNC
 Astragalus anni-novi: CHB, NQN, RNG
 Astragalus arequipensis: CTM, JJY, LRJ, SLT, SJN, TCM
 Astragalus argentinus: BNA
 Astragalus arnottianus: MDZ, SJN
 Astragalus asplundii: JJY, LRJ, SJN
 Astragalus austroargentinus: SNC
 Astragalus bellus: MDZ, SJN
 Astragalus bergii: BNA, CDB, LPM, MDZ, RNG, SLS
 Astragalus boelckei: LRJ, SJN
 Astragalus bonariensis: BNA, MDZ, RNG
 Astragalus burkartii: CTM, JJY, SLT, TCM
 Astragalus bustillosii: CTM, JJY, MDZ, SLT, SJN, TCM
 Astragalus carinatus: MDZ
 Astragalus chamissonis: MDZ, NQN, RNG
 Astragalus chubutensis: CHB, NQN, SNC
 Astragalus colhuensis: CHB
 Astragalus complicatus: MDZ
 Astragalus cruckshanksii: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN
 Astragalus crymophilus: JJY
 Astragalus crypticus: JJY, SJN, TCM
 Astragalus cryptobotrys: CTM, JJY, LRJ, SLT, SJN, TCM
 Astragalus cuyanus: MDZ, SJN
 Astragalus darumbium: MDZ
 Astragalus darwinianus: SNC
 Astragalus diminutivus var. dielsii: JJY
 Astragalus diminutivus var. diminutivus:
 Astragalus distinens: BNA, CTM, CDB, ERS, JJY, LPM, MDZ, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Astragalus domeykoanus: CHB, NQN, SNC
 Astragalus fabrisii: JJY
 Astragalus famatinae: CTM, LRJ, SLT, SJN, TCM
 Astragalus flavocreatus: CTM, LRJ, SLT, TCM
 Astragalus garbancillo: CTM, JJY, LRJ, MDZ, SLT, SJN, TCM
 Astragalus hickenii: RNG
 Astragalus hypsogenus: JJY, SLT, TCM
 Astragalus illinii: CHB, RNG
 Astragalus joergensenii: CTM, JJY, SLT, TCM
 Astragalus looseri : SJN
 Astragalus magellanicus: SNC
 Astragalus mendocinus: MDZ
 Astragalus micranthellus: CTM, JJY, SLT, TCM
 Astragalus minimus: JJY, SLT, TCM
 Astragalus monticola: MDZ, NQN, SJN
 Astragalus moyanoi: CHB, NQN
 Astragalus nelidae : SJN
 Astragalus neoburkartianus: CHB, SNC
 Astragalus neocarpus: CHB
 Astragalus neuquenensis: CHB, NQN
 Astragalus nicorae : SJN
 Astragalus nivicola: CHB, NQN, RNG, SNC
 Astragalus palenae var. grandiflora: CHB, NQN, RNG, SNC
 Astragalus palenae var. palenae: CHB, NQN, RNG, SNC, TRF
 Astragalus parodii: CDB
 Astragalus patagonicus: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Astragalus pauranthus: CHB, MDZ, RNG, SNC
 Astragalus pehuenches: CHB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SJN
 Astragalus peruvianus: JJY, LRJ, TCM
 Astragalus pulviniformis : SJN
 Astragalus punae: JJY
 Astragalus pusillus: JJY, LRJ, SLT, TCM
 Astragalus ruiz-lealii: MDZ
 Astragalus sanctae-crucis: BNA, CHB, RNG, SNC
 Astragalus spegazzinii: NQN, RNG
 Astragalus tarijensis: CTM, JJY, LRJ, SLT, TCM
 Astragalus tehuelches: CHB, MDZ, NQN
 Astragalus uniflorus: SLT, TCM
 Astragalus venturii: CTM, JJY, SLT, TCM
 Astragalus vesiculosus: MDZ, NQN, SJN
 Astragalus weddellianus: JJY, LRJ, SLT, TCM
 Astrolepis sinuata: CTM, JJY, SLT, TCM
 Astronium balansae:
 Astronium fraxinifolium var. glabrum: MSN
 Astronium urundeuva var. candollei: JJY, SLT
 Astronium urundeuva var. urundeuva: CHC, JJY, SLT
 Ateleia glazioveana: MSN
 Athyana weinmanniifolia: JJY, SLT
 Athyrium dombeyi: BNA, CDB, SLT, TCM
 Atriplex ameghinoi: CHB, SNC
 Atriplex argentina: CTM, CDB, JJY, LRJ, MDZ, RNG, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Atriplex boecheri: MDZ
 Atriplex braunii: CHB, SNC
 Atriplex cordobensis ssp. cordobensis: CTM, CDB, LRJ, SLT, SDE, STF, SJN, SLS, TCM
 Atriplex cordobensis ssp. grandibracteata: CTM, JJY, LRJ, SLT, TCM
 Atriplex crenatifolia: CDB, MDZ, NQN, SJN, SLS
 Atriplex deserticola: CTM, JJY, MDZ, SLT, SJN
 Atriplex eximia: FMS
 Atriplex frigida: CHB, SNC
 Atriplex heterosperma: BNA, LPM, MDZ, RNG, SJN
 Atriplex hortensis: BNA, CHB, CDB, LPM, LRJ, MDZ
 Atriplex imbricata var. imbricata: CTM, SLT
 Atriplex lampa: BNA, CTM, CHB, CDB, LPM, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SLT, SNC, SJN, SLS, TCM
 Atriplex lithophila: LRJ, MDZ, SJN
 Atriplex mendozensis: MDZ
 Atriplex montevidense: BNA, CHC, CHB, CDB, ERS, LPM, MDZ, RNG, SLT, SDE, STF
 Atriplex myriophylla: JJY, LRJ, SLT, SJN
 Atriplex nitrophiloides: JJY, SLT
 Atriplex oreophila: LRJ, MDZ, SJN
 Atriplex pamparum: BNA, CDB, FMS, SLT, SDE, STF, TCM
 Atriplex patagonica: BNA, CHB, LPM, MDZ, RNG, SNC
 Atriplex patula: BNA, STF
 Atriplex prostrata: BNA, MDZ, STF, SJN
 Atriplex quixadensis: SLS
 Atriplex rosea: BNA, CHB, CDB, LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, SLS
 Atriplex sagittifolia: CHB, MDZ, RNG, SNC
 Atriplex semibaccata: BNA, CTM, CHC, CHB, CDB, ERS, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, NQN, RNG, SLT, SDE, STF, SJN, TCM
 Atriplex sorianoi: MDZ, SJN
 Atriplex spegazzinii: CTM, LRJ, MDZ, SJN, SLS
 Atriplex suberecta: BNA, CTM, CHC, CDB, ERS, FMS, LPM, LRJ, MDZ, SLT, SDE, STF, SJN
 Atriplex tatarica: BNA, CHB, LPM, RNG, SNC
 Atriplex undulata: BNA, CHB, CDB, LPM, MDZ, RNG, STF
 Atriplex vulgatissima: BNA, CHB, SNC, TRF
 Aureliana fasciculata var. tomentella: MSN
 Austrocactus bertinii: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Austrocactus patagonicus: LPM, MDZ, NQN, RNG, SNC
 Austrocactus philippii: MDZ
 Austrocedrus chilensis: CHB, NQN, RNG
 Austrocylindropuntia shaferi var. humahuacana: JJY
 Austrocylindropuntia shaferi var. shaferi: JJY
 Austrocylindropuntia verschaffeltii: CTM, JJY, SLT, TCM
 Austrocylindropuntia vestita: JJY
 Austropeucedanum oreopansil: JJY, SLT, TCM
 Austrostipa plumigera: SLT
 Avena barbata: BNA, CDB, DFE, ERS, LPM, MDZ, NQN, RNG, TCM
 Avena byzantina var. biaristata: BNA, ERS, LPM, NQN, RNG, SLS, TRF
 Avena byzantina var. byzantina: BNA, CDB, DFE, ERS, LRJ, MDZ, NQN, RNG, TRF
 Avena byzantina var. hipomelanathera: BNA
 Avena fatua: BNA, CHC, CDB, DFE, ERS, JJY, LPM, MDZ, NQN, RNG, SLT, SNC, SDE, STF, SJN, TRF, TCM
 Avena sativa var. macrathera: NQN, RNG
 Avena sativa var. montana: BNA, CDB, SDE, SLS
 Avena sativa var. pilosa: BNA, DFE, LPM, RNG
 Avena sativa var. sativa: BNA, CHB, CDB, DFE, ERS, LPM, NQN, RNG, SNC, STF, TRF
 Avena sativa var. setulosa: BNA, CHB, LPM
 Avena sativa var. subuniflora: BNA, LPM
 Avena sterilis ssp. ludoviciana: BNA, CDB, DFE, ERS, LPM, STF, SLS
 Avena sterilis ssp. sterilis: BNA, CRT, ERS, STF
 Avena strigosa: ERS, LPM, NQN, RNG
 Axonopus argentinus: CHC, CRT, ERS, MSN, STF
 Axonopus compressus: BNA, CHC, CDB, CRT, DFE, ERS, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Axonopus fissifolius: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, JJY, MSN, SLT, STF, TCM
 Axonopus leptostachyus: CRT, ERS, FMS, MSN
 Axonopus marginatus: MSN
 Axonopus obtusifolius: MSN
 Axonopus rosengurttii: DFE
 Axonopus siccus: CRT, ERS, JJY, MSN, SLT, TCM
 Axonopus suffultus: BNA, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, MSN, STF
 Ayenia acalyphifolia: SLT, SDE, TCM
 Ayenia aprica: CRT, ERS, MSN
 Ayenia cordobensis: CTM, CDB, LRJ, SDE, SJN, SLS
 Ayenia eliae: CHC, FMS, JJY, LRJ, MDZ, SLT, SDE, STF, SLS, TCM
 Ayenia lingulata: CTM, CDB, LRJ, MDZ, SLT, SDE, SJN, SLS, TCM
 Ayenia mansfeldiana: CRT, ERS, MSN
 Ayenia nummularia: CRT, MSN
 Ayenia odonellii: CTM, CHC, CDB, CRT, ERS, FMS, LRJ, SLT, SDE, STF, TCM
 Ayenia praecipua: CRT, MSN
 Ayenia subtilis: SLT
 Aylacophora deserticola: NQN
 Azara alpina: NQN
 Azara lanceolata: CHB, NQN, RNG
 Azara microphylla: CHB, NQN, RNG
 Azara salicifolia: CHC, CRT, FMS, STF
 Azolla cristata: CHC, CRT
 Azolla filiculoides: BNA, CTM, CHC, CDB, CRT, FMS, JJY, LPM, LRJ, MDZ, RNG, SLT, SNC, STF, SJN
 Azorella ameghinoi: NQN, RNG, SNC
 Azorella biloba: CDB, JJY, SLT, TCM
 Azorella compacta: CTM, JJY, SLT
 Azorella crassipes: NQN, RNG
 Azorella cryptantha: CTM, LRJ, MDZ, SJN
 Azorella diapensioides: JJY
 Azorella diversifolia var. diversifolia: NQN, SNC
 Azorella filamentosa: TRF
 Azorella fuegiana: NQN, SNC, TRF
 Azorella lycopodioides: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Azorella madreporica: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN
 Azorella monantha: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, TRF
 Azorella patagonica: CHB, SNC
 Azorella selago: SNC, TRF
 Azorella trifoliolata: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN
 Azorella trifurcata: CHB, MDZ, NQN, RNG, SNC, SJN, TRF

B 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/B

C 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/C

D 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/D

E 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/E

F 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/F

G 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/G

H 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/H

I 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/I

J 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/J

K 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/K

L 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/L

M 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/M

N 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/N

O 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/O

P 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/P

R 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/R

S 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/S

T 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/T

U 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/U

V 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/V

W-X-Y-Z 
См. :es:Anexo:Especies de la flora argentina/W-X-Y-Z

Примечания

Библиография 
 Cabrera, A.L. 1976. Territorios fitogeográficos de la República Argentina. En: L.R. Parodi (ed.), Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, ed. 2: 2-85. Acme, Buenos Aires.
 Instituto de Botánica Darwinion. Flora de la República Argentina. Catálogo de las Plantas Vasculares. Flora Argentina por especie
 Instituto de Botánica Darwinion. Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. II. Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). pdf con Introducción
 Instituto de Botánica Darwinion. Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. II. Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Bibliografía sobre la flora argentina. pdf con bibliografía

Природа Аргентины
Аргентина